Op 21 september 1994 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. De coalitie, bestaande uit Socialdemokraterne, Radikale Venstre en de Centrum Democraten geleid door Poul Nyrup Rasmussen bleef aan de macht ondanks de Kristendemokraterne, die deel hadden uitgemaakt van de regering, de kiesdrempel van 2% deze keer niet haalden en hun vier zetels verloren. De opkomst was 84.3% in Denemarken, 62.3% in de Faeröer en 56.7% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1994